I Dream of Jesus («Я мечтаю об Иисусе») — вторая серия седьмого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 5 октября 2008 года на канале FOX.

Сюжет 
Питер добывает запись своей любимой песни, и теперь сводит всех с ума, без конца напевая и наигрывая её. Не в силах более терпеть, Брайан и Стьюи ночью выкрадывают пластинку и уничтожают песню. Разъярённый пропажей, на следующее утро Питер идёт в магазин, чтобы купить себе новую, но выясняется, что незадолго до него тут побывали Брайан и Стьюи, которые скупили все записи этой песни и уничтожили их. В одном из продавцов Питер внезапно узнаёт Иисуса Христа.

Питер и Иисус становятся друзьями, и Питер убеждает его объявить всем о своём появлении. Очень скоро Иисус становится популярным, его показывают на телевидении, он упивается своей славой и забывает о Питере.

Вскоре из новостей Питер узнаёт, что Иисус был найден этим утром в квартире Мэри-Кейт Олсен без сознания. Полиция привела его в чувство и арестовала за антисемитские высказывания (Евреи ответственны за все войны в мире!). Питер вносит за Иисуса залог и освобождает его. Отныне презираемый всеми Иисус решает, что его приход был преждевременен, люди ещё не готовы принять его.

Иисус покидает наш мир, оставляя Питеру подарок: ту самую музыкальную запись, которую он так хотел получить.

Создание 
Премьеру эпизода посмотрели 8 400 000 зрителей, и он занял первое место по просмотру в тот день на канале FOX.
 Автор сценария: Брайан Скалли
 Режиссёр: Майк Ким
 Композитор:
 Приглашённые знаменитости: отсутствуют
В целом, эпизод получил отзывы от регулярных критиков выше среднего.

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название сериала «Я мечтаю о Дженни» («») (1965—1970).
 Песня, так любимая Питером — «Surfin' Bird» (1963) группы «The Trashmen». Она играет в конце эпизода и во время финальных титров. Вновь всех выведет из себя этой песней Питер в эпизоде «Big Man on Hippocampus».
 Сцена, в которой Стьюи и Брайан ночью выкрадывают запись песни — пародия на фильм «Миссия невыполнима».
 Последующая сцена, где они же ломают пластинку, является отсылкой к сцене с принтером из кинофильма «Офисное пространство».
 Популярный Иисус — гость программ «» и «MTV Movie Awards».
 Антисемитское высказывание Иисуса — пародия на инцидент 2006 года с Мелом Гибсоном (вождение в пьяном виде).
 В музыкальном магазине можно увидеть постер знаменитого альбома группы «Pink Floyd» — «The Dark Side of The Moon», а также альбома «In Utero» группы «Nirvana».
 Во время совместной песни «Я и мой друг Иисус» можно увидеть эпизод из мультфильма «Аладдин».
 Сет Макфарлейн номинировался на «Эмми» в категории «За лучшее озвучивание» за голос Питера Гриффина в этом эпизоде, но проиграл Дэну Кастелланете.
 Этот эпизод, «Road to Germany» и «Family Gay» были представлены в 2009 году на соискание премии в категории «Лучший комедийный сериал» на 61-й церемонии вручения «Эмми». Ни один из этих эпизодов награды не получил, но Сет Макфарлейн был счастлив уже тем, что впервые за последние 48 лет в этой категории номинировались серии мультипликационного сериала.
 После премьеры эпизода в Великобритании (апрель 2009) композиция «Surfin' Bird» из этой серии попала в UK Singles Chart, и достигла там 50-го места.

Ссылки

Примечания 

Серии «Гриффинов»
Комедийные фильмы на религиозную тему
Фильмы по библейским мотивам